Curières é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aveyron. Estende-se por uma área de 36,06 km².

Demografia 

Comunas de Aveyron